Le Carcan est une forme simple de cangue ou de pilori, c'est-à-dire un dispositif destiné à exposer un condamné à l'infamie.
 Un carcan social est un milieu social replié sur lui-même, où il est difficile d'introduire des idées nouvelles.
 Le carcan est également le nom donné à la frontière linguistique qui enserre en Belgique la Région bruxelloise (bilingue) en Région flamande (unilingue néerlandaise).

Patronyme 
 René Carcan (1925-1993), artiste belge.